Купша — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Купша, Альберт (? — 1942) — советский пионер-герой.
 Купша, Станислав Францевич (1904 — ?) — полковник вооружённых сил СССР и Народного Войска Польского.